Матве́ева Се́льга (, ) — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Шелтозерского вепсского сельского поселения, комплексный памятник истории.

Общие сведения 
Располагается на юго-западном берегу Онежского озера.

В прошлом Курасельга — центр объединения деревень Матвеева Сельга (Посад), Мызникова Гора, Гимшина Гора, Калишкова Гора, Осташева Гора.

Деревня представляет историко-архитектурный интерес как пример поселения, традиционного для прионежских вепсов.

История 
Матвеева Сельга находится в 10 км от д. Залесье и 17 км на юг от с. Шёлтозеро. Название деревня получила от жителей по фамилии Матвеевы, большинство семей в этой деревне носили такую фамилию. Сегодня в деревне самый большой старинный двухэтажный дом - дом Матвеевых.

В 1873 г. в Матвеевой Сельге жила чудь: 157 мужчин, 180 женщин, 50 дворов. В деревне были православные церковь и часовня, две мельницы. К 1926 г. число крестьянских хозяйств выросло до 75 и 3 - некрестьянских, в которых проживало 288 человек.

Матвеева Сельга объединяет рад небольших деревень, расположенных на возвышенностях: Димшина Гора, Кирикова Гора, Музникова Гора, Остешева Гора, Центральная деревня Посад с деревянной церковью святого Архангела Михаила (1902) до наших дней не сохранилась.

В послевоенное время в д. Матвеева Сельга работали восьмилетняя школа и детский сад, фельдшерский пункт, почтовое отделение, пекарня. На месте двух колхозов в 1950-е гг. был создан колхоз «Труженик» в котором выращивали зерно, картофель и другие корнеплоды. Позднее колхоз был преобразован в бригаду совхоза «Шелтозерский»

20 апреля 1938 года по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности, решением Особой тройки НКВД Карельской АССР, был расстрелян деревенский священник Михаил Васильевич Смирнов (1881—1938).

Население

Интересные факты 
 Крестьянин деревни Матвеева Сельга Патраев Яков Гаврилович, герой Первой мировой войны, рядовой, был награждён военным орденом Святого Георгия 4-й степени.
 Крестьянин деревни Матвеева Сельга Варухин Иван Фёдорович (1893—?), герой Первой мировой войны, рядовой, был награждён военным орденом Святого Георгия 4-й степени.
 Памятник архитектуры второй половины XIX века — амбар Беляева из Матвеевой Сельги был перенесён в музей-заповедник «Кижи».

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Населённые пункты Прионежского района
Объекты культурного наследия России в Прионежском районе‎